Кривинка — топоним:
 Кривинка (село)
 Кривинка (река)